Drymonia kan syfta på:

 Drymonia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Drymonia (växter) – ett släkte växter